Catherine Demongeot – attrice francese
 Isabelle Demongeot – ex tennista francese
 Mylène Demongeot – attrice francese